MD je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Moldavijo.
 angleška dvočrkovna kratica za doktor medicine (Medical Doctor)
 kratica za akustično tehnologijo Mini-disk
kratica za datoteko .md (angleško "markdown")

Glej tudi 

Kratice